Marek peut désigner :
 Marek, version polonaise du prénom Marc ;
 Marek, ancien nom de la ville bulgare de Doupnitsa ;
 Marek Dupnitsa, club de football implanté dans la ville bulgare de Doupnitsa.

Une personnalité 
 Marek, évêque de Płock de 1075 à 1088 ;
 Marek (1889-1944), un des membres de la direction du Parti communiste bulgare entre les deux guerres mondiales ;
 Ilan Marek (1963-), chimiste franco-israélien ;
 Kamel Marek (1980-) footballeur algérien ;
 Kurt Wilhelm Marek (1915-1972), journaliste, écrivain et auteur allemand  ;
 Ladislav Marek (1928-), géologue et paléontologue tchèque ;
 Lionel Marek (1946- ), écrivain français.

Fiction
 Marek Ishtar (Marik en version originale), personnage du manga Yu-Gi-Oh!.

Homonymie de patronyme